Die Schweizer Parlamentswahlen 1887 fanden am 30. Oktober 1887 statt. Zur Wahl standen 145 Sitze des Nationalrates. Die Wahlen wurden nach dem Majorzwahlrecht vorgenommen, wobei das Land in 49 unterschiedlich grosse Nationalratswahlkreise unterteilt war. Wiederum gelang es den Freisinnigen (bzw. Radikal-Liberalen), ihre Position als klar stärkste Kraft zu behaupten. Insgesamt war der Wahlkampf recht flau und es kam nur zu unwesentlichen Verschiebungen. Das neu gewählte Parlament trat in der 14. Legislaturperiode erstmals am 5. Dezember 1887 zusammen.

Wahlkampf 
Die Wahlen von 1887 waren von einer allgemeinen Entspannung geprägt, zum ersten Mal seit 1878 gab es kein dominierendes Wahlkampfthema. Mit dem Abflauen des Kulturkampfes und des Gegensatzes zwischen Zentralisten und Föderalisten wandten sich die politischen Gruppierungen von ideologischen Kämpfen ab und widmeten sich vermehrt materiellen Problemen. Bei Projekten wie der Eisenbahnverstaatlichung, der Gründung einer Nationalbank und der Schaffung einer Kranken- und Unfallversicherung bestand von den Linken bis zu den gemässigten Rechten ein breiter Konsens; Konflikte um die konkrete Umsetzung standen erst bevor. Die Debatte um die Einführung von Schutzzöllen war noch wenig akzentuiert, führte aber immerhin dazu, dass sich der Grütliverein allmählich von den Freisinnigen und der Demokraten abwandte und sich der wachsenden Arbeiterbewegung annäherte.

Während der 13. Legislaturperiode hatte es aufgrund von Vakanzen zehn Ersatzwahlen in acht Wahlkreisen gegeben, dabei kam es nur zu marginalen Sitzverschiebungen. 1887 gab es insgesamt 59 Wahlgänge (einen weniger als drei Jahre zuvor). In 41 von 49 Wahlkreisen waren die Wahlen bereits nach dem ersten Wahlgang entschieden. Sechs von sieben amtierenden Bundesräte traten zu einer in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts üblichen Komplimentswahl an; d. h., sie stellten sich als Nationalräte zur Wahl, um sich von den Wählern ihre Legitimation als Mitglieder der Landesregierung bestätigen zu lassen. Dieser Brauch war jedoch in den letzten Jahren zunehmend auf Kritik gestossen. Bundesrat Adolf Deucher verzichtete bewusst auf eine Komplimentswahl, gleichwohl bestätigte ihn die Bundesversammlung problemlos. Die darauf notwendig gewordenen Ergänzungswahlen waren am 26. Februar 1888 abgeschlossen, womit der Nationalrat komplett war.

Als Folge des flauen Wahlkampfs und der in vielen Wahlkreisen schwach ausgeprägten Konkurrenzsituation sank die Wahlbeteiligung im Vergleich zu 1884 um acht Prozentpunkte. Infolge der dort geltenden Wahlpflicht wies der Kanton Schaffhausen mit 95,5 % wie üblich den höchsten Wert auf. Nur die Kantone Aargau und Solothurn verzeichneten ebenfalls Werte von über 80 %. Auf das geringste Interesse stiessen die Wahlen im Kanton Zug, wo nur gerade 18,5 % der Wähler an die Urne gingen. Die Freisinnigen behaupteten sich erneut als klar stärkste Kraft. Am meisten konnten die reformierten Konservativen zulegen, wenn auch nur um drei Sitze.

Ergebnis der Nationalratswahlen

Gesamtergebnis 
Von 649'229 volljährigen männlichen Wahlberechtigten nahmen 359'317 an den Wahlen teil, was einer Wahlbeteiligung von 55,3 % entspricht.

Die 145 Sitze im Nationalrat verteilten sich wie folgt:

Hinweis: Eine Zuordnung von Kandidaten zu Parteien und politischen Gruppierungen ist nur bedingt möglich. Der politischen Wirklichkeit des 19. Jahrhunderts entsprechend kann man eher von Parteiströmungen oder -richtungen sprechen, deren Grenzen teilweise fliessend sind. Die verwendeten Parteibezeichnungen sind daher eine ideologische Einschätzung.

Ergebnisse in den Kantonen 
Die nachfolgende Tabelle zeigt die Verteilung der errungenen Sitze auf die Kantone.

Ständerat 
Die Wahlberechtigten konnten die Mitglieder des Ständerates nur in zehn Kantonen selbst bestimmen: In den Kantonen Graubünden, Solothurn, Thurgau, Zug und Zürich an der Wahlurne, in den Kantonen Appenzell Ausserrhoden, Glarus, Nidwalden, Obwalden und Uri an der Landsgemeinde. In allen anderen Kantonen erfolgte die Wahl indirekt durch die jeweiligen Kantonsparlamente.

Literatur

Einzelnachweise 

Parlamentswahlen 1887
Parlamentswahl 1887
Wahlen 1887